Wojnow steht für:

 Wojnów (Breslau), einen Stadtteil von Breslau in Polen
 Wojnów (Mordy), einen Ort in der Gmina Mordy, Polen
 Wojnów (Oleśnica), einen Ort in der Gmina Oleśnica (Powiat Staszowski), Polen

Wojnow ist der Familienname folgender Personen:

 Jurij Wojnow (1931–2003), sowjetischer Fußballspieler und -trainer